Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2003 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się 24 do 30 marca 2003 w hali Capital One Arena w Waszyngtonie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek triumfowała Amerykanka Michelle Kwan. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Chińczycy Shen Xue i Zhao Hongbo. W parach tanecznych triumfowali Kanadyjczycy Shae-Lynn Bourne i Victor Kraatz.

Program zawodów 
 22–23 marca – oficjalne treningi
 24 marca – uroczyste otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
 25 marca – taniec obowiązkowy, program krótki solistów
 26 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
 27 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 28 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 29 marca – program dowolny solistek
 30 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym był Austrian Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2003
2003 w sportach zimowych
2003 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Waszyngtonie